Wissem ou Wissam est un prénom arabe (وسام) mixte, selon la liste de prénoms arabes. La signification  de celui-ci est : médaille/médaillon.  Il peut faire référence à :

Voir aussi 
 Ordre du Ouissam alaouite (ou Wissam alaouite)

Prénom masculin
Prénom féminin
Prénom arabe